Макасарашвили: